Krasnoslobodtsev (masculin ; ) ou Krasnoslobodtseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Vadim Krasnoslobodtsev (1983-), joueur de hockey sur glace kazakh.

Patronyme russe